30-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1989 () проводился в городе Келоуна (Британская Колумбия) c 25 февраля по 4 марта 1989 года. В провинции Британская Колумбия чемпионат проводился в 4-й раз, в Келоуне — впервые.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 1989, который состоялся в апреле 1989 в городе Милуоки (США), а также выступать под этим наименованием на  Канады в 1990.

В турнире приняло участие 12 команд: 11 команд, представляющих провинции и территории Канады, и команда-победитель  (как «команда Канады»).

Чемпионом стала (1-й раз в истории чемпионатов) «команда Канады» (скип Хизер Хьюстон; для самой команды это была 2-я победа в чемпионатах и 2-я подряд), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Манитоба (скип Крис Мор). 3-е место заняла команда, представлявшая провинцию Саскачеван (скип Мишель Шнейдер).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где 1-я команда проходит сразу в финал, а 2-я и 3-я встречаются в полуфинале.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные взяты из: )

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после окончания группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейки за выход в плей-офф со 2-го и 3-го места

Тай-брейки 
Тай-брейк-1: В 1-м раунде встречались команды Нью-Брансуика и Британской Колумбии; проигравший занимал итоговое 6-е место. Во 2-м раунде победитель 1-го раунда встречался с командой Саскачевана за выход в полуфинал плей-офф, где встретится с победителем тай-брейка-2; проигравший во 2-м раунде занимал общее 5-е место.

Тай-брейк-2: В тай-брейке-2 встречались команда Канады и Новой Шотландии. Победитель выходил в полуфинал плей-офф, где встретится с победителем тай-брейка-1; проигравший занимал общее 4-е место.

По результатам тай-брейков в плей-офф со 2-го места вышла команда Саскачевана, с 3-го команда Канады, итоговое 4-е место заняла команда Новой Шотландии, итоговое 5-е — команда Британской Колумбии, итоговое 6-е — команда Нью-Брансуика.

Плей-офф

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 1989 и чемпионате Канады 1990 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars team)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяется состав команды.

 Приз за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз, на чемпионате 1989 года названный в честь Сильвии Федорук (), получила Хейди Хэнлон () (Нью-Брансуик).

Примечания

Ссылки 
 1989 Scott Tournament of Hearts Coverage on CurlingZone
 1989 Scott Tournament of Hearts | CCA Stats Archive

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1989

1989
Спорт в Канаде в 1989 году
Спортивные соревнования в Келоуне
Февраль 1989 года
Март 1989 года